Belgium
Saint-Pierre, település Luxembourg tartomány Neufchâteau járásában

 Franciaország
Saint-Pierre, település Alpes-de-Haute-Provence megyében
Saint-Pierre, település Bas-Rhin megyében
Saint-Pierre, település Cantal megyében
Saint-Pierre, település Haute-Garonne megyében
Saint-Pierre, település Jura megyében
Saint-Pierre, település Marne megyében
Saint-Pierre, település Martinique tengeren túli megyében
Saint-Pierre, település Réunion tengeren túli megyében

 Mauritius
Saint-Pierre, város Moka körzetben

 Olaszország
Saint-Pierre, település Valle d’Aosta megyében

 Saint-Pierre és Miquelon
Saint-Pierre, Franciaország tengeren túli területének fővárosa